Australia
 Woodburn – città del Nuovo Galles del Sud

 Stati Uniti d'America
 Woodburn – città della Contea di Allen, Indiana
 Woodburn – città della Contea di Clarke, Iowa
 Woodburn – città della Contea di Warren, Kentucky
 Woodburn – città della Contea di Marion, Oregon